Olivia de Lamberterie, journaliste et critique littéraire française.
 Jean-Pierre de Lamberterie, homme politique français.
 Paul de Lamberterie, homme politique français.
 Charles de Lamberterie, linguiste français.

Homonymie
Homonymie de patronyme